CATT est un sigle, un  ou une abréviation qui peut faire référence à :
 Centre d’analyse théorique et de traitement des données économiques, selon la liste des centres de recherches de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;
 Certificat d’Aptitude Théorique aux fonctions de Télépilote, pour les télépilotes de drones ;
  Compagnie d'Affrètement et de Transport de Tunisie, une société d' et de transport de marchandises en Tunisie.

Patronyme 

 Carrie Chapman Catt (1859-1947), journaliste, professeur et suffragette américaine ;
 Deidre Catt (née en 1940), joueuse de tennis britannique ;
 Henri de Catt (1725-1795), savant suisse ;
 Mike Catt (né en 1971), joueur anglais de rugby.